Парламентские выборы в Швейцарии проходили 29 октября 1922 года Количество мест парламента было увеличено со 189 до 198. Свободная демократическая партия осталась самой крупной парламентской партией, получив 60 из 198 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Выборы 1922 года
1922 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии